Sun Goes Down signifie Le soleil se couche en anglais et peut désigner :

Musique

Chanson 

 , chanson de Thin Lizzy présente sur l'album  sorti le  ;

 , chanson de Level 42 présente sur l'album  sorti en  ;

 , chanson de Deep Purple présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de David Jordan présente sur l'album Set the Mood sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album 99 A.D. sorti le  ;
 Sun Goes Down, chanson de Robin Schulz présente sur l'album  sorti le  ;
 Sun Goes Down, chanson de David Guetta présente sur l'album  sorti le .

Voir aussi